Ротань-головешка, також відома як головешка амурська (Perccottus glenii) — прісноводна риба, що належить до монотипового роду Perccottus, родини Головешкові.
 Головешка — недогоріле обвуглене або тліюче поліно.